Die Curling-Pazifikmeisterschaft 2009 wurde vom 12. bis 19. November im japanischen Karuizawa ausgetragen.

Männer

Teilnehmer

Round Robin

Playoffs 

Halbfinale, Spiel 3: 18. November, 09:00

Spiel um Platz 3: 19. November, 12:00

Finale: 19. November, 12:00

Endstand 

Damit sind die chinesische und die japanische Mannschaft für die Weltmeisterschaft 2010 qualifiziert.

Frauen

Teilnehmer

Round Robin

Playoffs 

Halbfinale, Spiel 3: 18. November, 09:00

Halbfinale, Spiel 4: 18. November, 14:00

Spiel um Platz 3: 19. November, 12:00

Finale: 19. November, 12:00

Endstand 

Damit sind die chinesische und die japanische Mannschaft für die Weltmeisterschaft 2010 qualifiziert.

Weblinks 
 Webseite des Veranstalters (japanisch)
 

2009
Pazifikmeisterschaft
Sportveranstaltung in Karuizawa
Curling (Japan)